

Informatica 
 Amarok – lettore multimediale per l'ambiente KDE

Mitologia 
 Amarok – lupo gigante della mitologia Inuit

Musica 
 Amarok – album di Mike Oldfield del 1990
 Amarok – album dei Nargaroth del 2000
 Amarok – album di Francisco López del 2010
 Amarok – gruppo musicale rock polacco
 Amarok – gruppo musicale rock spagnolo

Altro 
Volkswagen Amarok – autoveicolo prodotto dalla VolksWagen